Lucia Torres è un personaggio immaginario, presente nella settima stagione della serie televisiva Grey's Anatomy. Il personaggio è interpretato da Gina Gallego. È la mamma della dottoressa Callie Torres, di professione fa l'avvocato, è molto religiosa.

Biografia del personaggio 
Appare per la prima volta durante una cena, dove lei e suo marito Carlos conoscono, i loro futuri "consuoceri", il Colonnello Daniel Robbins e Barbara Robbins. Lucia non approva la relazione di Callie con Arizona, inoltre non approva neanche che Sofia Robbins Torres Sloan, sia una figlia al di fuori del matrimonio, infatti Lucia non prende per niente la bambina in braccio, ogni volta che Callie vuole che prenda sua figlia, lei cerca sempre altro da fare. Alla fine Callie le mostra il velo, che vuole indossare che è simile a quello che aveva lei il giorno del suo matrimonio con il padre, Lucia non si mostra molto entusiasta allora Callie le chiede cos'è che non va e lei le dice tutto quello che pensa su quella situazione, così alla fine lei e Carlos non partecipano al matrimonio ma, il signor Torres, alla fine si reca al matrimonio per ballare con sua figlia.

Personaggi di Grey's Anatomy
Avvocati immaginari